More Specials е вторият албум на британската ска група The Specials издаден през 1980 г.

 Enjoy Yourself – 3:39
 Rat Race – 3:07
 "Man at C & A" – 3:36
 Hey, Little Rich Girl – 3:35
 Do Nothing – 3:43
 Pearl's Cafe – 3:07
 Sock It to 'Em J.B. – 2:56
 "Stereotype/Stereotypes, Pt. 2" – 7:24
 Holiday Fortnight – 2:45
 I Can't Stand It – 4:01
 International Jet Set – 5:37
 Enjoy Yourself (Reprise) – 1:46

Музиканти 
 Terry Hall – вокали
 Lynval Golding – вокали, китара
 Neville Staples – вокали, перкусии
 Jerry Dammers – орган, пиано, клавишни, продуцент
 Roddy Radiation – китара
 Sir Horace Gentleman – бас
 John Bradbury – ударни
 Rico Rodriguez – тромбон
 Dick Cuthell – корнет, хорн
 Lee Jay Thompson – саксофон
 Paul Heskett – саксофон
 Rhoda Dakar – гост вокали
 The Go-Go's – гост вокали
 Dave Jordan – продуцент

Албуми на Спешълс
Музикални албуми от 1980 година